Look Who's Talking har flera betydelser:
Engelska titeln på Titta han snackar!.
Ett musikalbum av Dr. Alban.